Aquesta és una llista de volcans d'Islàndia:

Referències

Enllaços externs 

 Volcanoes in Iceland 

Volcans Islandia